Олькотт, Генри Стил — один из основателей и первый президент Теософского Общества, участник Гражданской войны в США.
 Олькотт — большой молодой ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.